Первый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в финском Контиолахти (28 ноября — 29 ноября 2020 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 1-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 1-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
Информация о первом этапе Кубка мира в Контиолахти на сайте Olympteka.ru

1-й этап